Detta är en lista över de 260 kommunerna i departementet Cantal i Frankrike.

Cantal
Kommuner Cantal